Характери́стика (от  «отличительный») — совокупность отличительных свойств кого-либо или чего-либо.

 Характери́стика — официальный документ, содержащий оценку деловых и личных качеств человека.
 Характери́стика — понятие теории дифференциальных уравнений с частными производными..
 Характери́стика (в технике) — графическое, или табличное выражение зависимости одного параметра от другого.
 Вольт-амперная характеристика — зависимость тока через двухполюсник от напряжения на этом двухполюснике. Описывает поведение двухполюсника на постоянном токе. А также функция выражающая (описывающая) эту зависимость. А также — график этой функции.
 Вольт-фарадная характеристика — зависимость ёмкости двухполюсника от напряжения на этом двухполюснике (например — варикапе). А также функция выражающая (описывающая) эту зависимость. А также — график этой функции.
 Амплитудно-частотная характеристика — зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты. А также функция выражающая (описывающая) эту зависимость. А также — график этой функции. (Математически амплитуда — это модуль некоторой комплекснозначной функции от частоты.
 Фазо-частотная характеристика — зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами от частоты сигнала. А также функция выражающая (описывающая) эту зависимость. А также — график этой функции.
 В математике
 Характеристика кольца
 Характеристика логарифма — целая часть десятичного логарифма.
 Эйлерова характеристика
 Метод характеристик — метод решения дифференциальных уравнений в частных производных.

См. также 

 ТТХ — тактико-технические характеристики.